Die 1. Klasse Danzig-Westpreußen 1940/41 war die erste Spielzeit der zweitklassigen 1. Klasse Danzig-Westpreußen im Fußballgau Danzig-Westpreußen. Durch die völkerrechtswidrige Gebietseroberung während des Überfalls auf Polen entschloss sich der Verband, Vereine aus Danzig und dem hinzugewonnenen Gebiet des Regierungsbezirkes Marienwerder aus dem Gau Ostpreußen herauszulösen und einen eigenen Sportgau für diese Vereine zu schaffen. Über eine Übergangsrunde 1940 wurden die Teilnehmer in die verschiedenen Spielklassen einsortiert.

Die diesjährige 1. Klasse wurde in drei Bezirken ausgespielt. Die Post-SG Danzig und der SC Wacker Schidlitz steigen aus dem Bezirk 1 in die Gauliga auf. Aus dem Bezirk 2 erreichte der Elbinger SV die Gauliga.

Bezirk 1 Danzig 

|}

Bezirk 2 Elbing 
Da sich der LSV Elbing durch Standortverlegung nach der Spielzeit aus dem Gau zurückzog, stieg stattdessen der Zweitplatzierte Elbinger SV auf.

|}

Bezirk 3 Bromberg 
Der Bezirk 3 Bromberg war nochmals in vier regionalen Kreisgruppen eingeteilt. Ob die Sieger der Kreisgruppen eine Entscheidungsrunde um die Bezirksmeisterschaft ausspielten, ist nicht überliefert. Kein Verein aus diesem Bezirk stieg in die kommende Gauligasaison auf.

Kreis Bromberg 
Aus dem Kreis Bromberg ist nur ein Spiel überliefert, es nahmen die Post-SG Bromberg, die Bromberger SG und die SG Nakel am Spielbetrieb teil.

Kreis Schwetz 
Aus dem Kreis Schwetz sind nur die Teilnehmer SC Graudenz, TuSV Schwetz, TuSV Neuenburg und VfL Kulm überliefert.

Kreis Thorn 

|}

Kreis Zempelburg 
Aus dem Kreis Zempelburg ist nur ein Spiel überliefert, es nahmen die SG Vandsburg, der VfL Tuchel, die Reichsbahn SG Konitz und der TuSV Zempelburg am Spielbetrieb teil.

Quellen 
 Deutscher Sportclub für Fußball-Statistiken: Fußball im baltischen Sportverband 1933/34 — 1944/45, Herausgeber: DSfFS e. V., Berlin 2018

1940
Danzig